Ravnje est un toponyme qui peut désigner :
Ravnje, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sremska Mitrovica, district de  Syrmie (Srem) ;
Ravnje, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.